Ionuț est un prénom masculin roumain, diminutif du prénom Ion. C'est également un nom de famille présent en Roumanie.

Personnalités 
 Ionuț Botezatu (1987- ), joueur roumain de rugby à XV ;
 Ionuț Caragea (1975- ), poète et écrivain roumain ;
 Ionuț Dimofte (1984- ), joueur de rugby à XV roumain ;
 Ionuț Gheorghe (1984- ), boxeur roumain ;
 Ionuț Ilie (1993- ), haltérophile roumain ;
 Ionuț Mazilu (1982- ), footballeur roumain ;
 Ionuț Nedelcearu (1996- ), footballeur roumain ;
 Ionuț Rada (1982- ), footballeur roumain ;
 Ionuț Radu (1997- ), footballeur roumain ;
 Ionuț Tofan (1977- ), joueur de rugby à XV roumain ;
 Ionuț Vulpescu (1976- ), homme politique roumain ;
 Ionuț Zincă (1983- ), orienteur et coureur de fond roumain.

Références 

Prénom masculin
Prénom roumain
Homonymie de patronyme
Patronyme roumain